

Perone
 Louis Lipps (1962) – ex giocatore di football americano statunitense
 Theodor Lipps (1851-1914) – filosofo e psicologo tedesco

Altro
 Effetto Signor-Lipps – principio paleontologico
 Lipps Inc. – gruppo musicale di disco music elettronica statunitense